Фьялар (швед., норв., дат. Fjalar) - скандинавское и исландское имя. Упоминается также неоднократно в средневековых текстах, посвящённых скандинавской мифологии. В «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона это имена как гномов, так и великанов.

В мифологии 
 Фьялар - один из братьев-гномов (цвергов), убивших мудреца Квасира
 Фьялар - гном, упомнаемый в «Прорицании вёльвы» (начало стиха 16). 
 Фьялар - одно из прозвищ Утгарда-Локи, великана - ётуна
 Фьялар - петух, крик которого возвещает начало Рагнарёк, конец света и гибель богов

В литературе 
 Король Фьялар (Kung Fjalar) — герой одноимённой поэмы (1844) финско-шведского поэта Иоганна Людвига Рунеберга
 Фьялар — верный конь Карла Львиное Сердце в романе Астрид Линдгрен «Братья Львиное сердце»

Личное имя 
 Боргерсон, Фьялар (род. 1977) - исландский футболист
 Финнес, Фьялар (род. 1958) - финский учёный, социолог и демограф, профессор
 Фьялар - псевдоним шведского поэта и педагога Карла Остергрена (1842-1881)

Скандинавские мужские имена
Скандинавская мифология